Yes kan syfta på:

Musik 
 Yes (musikgrupp) – progressiv rockgrupp från Storbritannien 
Yes (musikalbum) – gruppens debutalbum, utgivet 1969
The Yes Album – gruppens tredje studioalbum, utgivet 1971
 Yes –  det tionde studioalbumet av den brittiska musikgruppen Pet Shop Boys

Politik 
 YES – Young European Socialists, en organisation som samlar Europas socialdemokratiska ungdomsförbund, se Unga europeiska socialdemokrater

Övrigt 
 Yes (bilmärke) – ett bilmärke 
 Yes (diskmedel) – ett diskmedel
 7707 Yes – en asteroid i huvudbältet